John Fahey ist der Name folgender Personen:

* John Fahey (Geistlicher) (1883–1959), irisch-australischer katholischer Militärgeistlicher 
 John Fahey (Musiker) (1939–2001), US-amerikanischer Gitarrist
 John Fahey (Politiker) (1945–2020), australischer Politiker